George Tryon (1832–1893) – brytyjski wiceadmirał
 George Washington Tryon (1838–1888) – amerykański zoolog, malakolog
 George Tryon (1871–1940) – brytyjski polityk, 1. baron Tryon, syn admirała